Kremenets (stad), stad in Oekraïne
 Kremenets (berg), berg op het drielandenpunt van Oekraïne, Slowakije en Polen